Сверче́вский ()— польская фамилия.

 Сверчевский, Кароль (1897—1947) — государственный, политический и военный деятель ПНР, генерал брони, генерал-полковник РККА.
 Сверчевский, Пётр (род. 1972) — польский футболист.